MOCOS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 888 амінокислот, а молекулярна маса — 98 120.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з піридоксаль-фосфатом.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Трансферази